Hjördis Carola Siekas Kostenius, född 12 oktober 1971 i Stockholm, är en svensk författare, filmskapare och grundskollärare. Kostenius växte upp i Boden, Norrbotten, och flyttade år 2010 till Nacka, Stockholm. Hon har kandidatexamen i drama och pedagogik, har arbetat som lärare på Ymperia Film Academy och studerar Kreativt skrivande på distans vid Luleå Tekniska Universitet.

Carola Siekas Kostenius debuterade år 2007 tillsammans med systern Cecilia Larsson Kostenius då de publicerade novellsamlingen Tröstande Sagor av Systrarna Grym  och barnboken Siri & Alve , med illustrationer av John Holmvall.   

År 2017 kom barnboken Hemligheten , första delen i serien Siri och Alve - Hotet mot Midgård, skriven tillsammans med  Cecilia Larsson Kostenius och illustrerad av Stina Rudebjer, och år 2019 publicerades andra delen Trolltagen.

Böcker 
2007 – Tröstande Sagor av Systrarna Grym
2007 – Siri & Alve 
2018 – Hemligheten (Siri och Alve - Hotet mot Midgård 1)
2019 – Trolltagen (Siri och Alve - Hotet mot Midgård 2)

Källor

Kvinnor
Födda 1971
Levande personer
Svenska författare under 2000-talet
Personer från Stockholm
Personer från Boden